Autokennzeichen steht für:

 Kraftfahrzeugkennzeichen, das „Nummernschild“ an Kraftfahrzeugen (Schweizerisch: Kontrollschild)
 Kfz-Nationalitätskennzeichen

Siehe auch:
 Kontrollschild, Autonummer